Die Saison 2021/22 der Oberliga Baden-Württemberg war die 44. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die vierzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 6. August 2021 mit der Partie des 1. Göppinger SV gegen den FV Ravensburg eröffnet und am 4. Juni 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 30. April 2021 entschied der ausrichtende WFV über den Abbruch sowie die Annullierung der Vorsaison, darüber hinaus gab es keine Auf- oder Abstiege in die oder aus der Oberliga. Da auch die Saison 2019/20 abgebrochen worden war, werden mehr Absteiger in die 6. Ligen als üblich ermittelt.

Teilnehmer 

Die zweite Mannschaft des SV Sandhausen, die für die Spielzeit 2021/22 qualifiziert war, wurde vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb abgemeldet und aufgelöst.

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Baden-Württemberg 2020/21:
 SGV Freiberg
 Stuttgarter Kickers
 1. Göppinger SV
 FSV 08 Bietigheim-Bissingen
 FC Nöttingen
 1. FC Rielasingen-Arlen
 Sport-Union Neckarsulm
 FV Ravensburg
 Sportfreunde Dorfmerkingen
 FC 08 Villingen
 1. CfR Pforzheim
 TSG Backnang 1919
 SSV Reutlingen 05
 1. FC Bruchsal
 TSV Ilshofen
 SV Linx
 SV Oberachern
 FV Lörrach-Brombach
 FC-Astoria Walldorf II
 Freiburger FC

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Aufstiegsrunde zur Oberliga 

Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus. Dabei trafen zunächst der südbadische und der badische Vertreter in zwei Partien aufeinander, ehe der Sieger des Duells in zwei Spielen gegen den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg den vierten Aufsteiger in die Oberliga ermittelte.

Folgende Vereine qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Verbandsliga Baden 2021/22: SV Spielberg
 Vizemeister der Verbandsliga Südbaden 2021/22: FC Denzlingen
 Vizemeister der Verbandsliga Württemberg 2021/22: FC Holzhausen

|}

|}

Somit stieg der FC Holzhausen in die Oberliga auf.

Einzelnachweise 

2021
Oberliga Baden-Württemberg 2021/22